Teatrino di corte – teatro di Caserta, ubicato nella Reggia di Caserta
 Teatrino di corte – teatro di Monza, ubicato nella Villa Reale
 Teatrino di corte – teatro di Napoli, ubicato nel Palazzo Reale